Hévíz város Zala megyében
Hévíz magyar gyártmányú hajó a Balatonon
Hévíz kulturális folyóirat, megjelenik 1993 óta Hévíz városában

Szinonimaként
termálvíz a hévíz másik jelentése